Le mot médium (du latin medium, au pluriel media, qui signifie : milieu, centre ) est employé dans plusieurs domaines :

 en sciences de la communication, il désigne le moyen par lequel est transmise une information ;
 en philosophie, il nomme très généralement un intermédiaire (logique, épistémologique ou pratique) permettant d'accéder à un contenu de savoir ;
 en spiritisme, un médium est une personne qui affirme entrer en contact avec une dimension spirituelle, elle prétend aussi ressentir ce que les personnes ressentent, voir le passé et voir les vies antérieures ;
 en œnologie, un médium est un format de bouteilles de champagne ;
 en musique, le mot médium désigne un registre, ainsi que les  fréquences moyennes.

Arts plastiques 
 En peinture, médium, en principe synonyme de liant, désigne dans l'usage courant les préparations destinées à modifier les propriétés de la peinture (matière) ;
 en histoire de l'art, en esthétique, en critique d'art médium désigne les moyens matériels mis en œuvre par l'artiste. Le médium du peintre c'est la peinture telle qu'il l'emploie sur le support qu'il choisit. L'art moderne et contemporain ont su multiplier les expérimentations de nouveaux médiums : les papiers-collés (association de papier et de dessin), le collage (association d'objets à la peinture), l'assemblage (de divers matériaux en volume à des mécanismes éventuels et aux sons ou lumières qu'ils produisent), la photographie, la vidéo, l'installation (associant objets, peintures, sculptures ou vidéos dans un espace que parcourt le public), mais aussi le feu, l'estampe numérique, voire un programme informatique et du matériel informatique sont devenus de nouveaux médiums ;
 le médium, entendu comme « panneau de fibres à densité moyenne » (mdf) est un panneau de fibres de bois. Il peut, dans les arts plastiques avoir divers usages et peut servir de support à certaines peintures.

Cinéma 
Le Médium, film sorti en 1951.
Medium, série sortie en 2005.

Jeu vidéo 
The Medium, jeu vidéo d'horreur.

Littérature 
 Médium (1953-1955) est une revue française du Groupe surréaliste publiée par Éric Losfeld aux éditions Arcanes.
 Médium (2004-) est une revue française dont le centre d'intérêt est la médiologie et publiée par Gallimard depuis 2015.

Musique 
 En musique, le terme médium désigne un registre, ainsi que les fréquences moyennes.
 Un médium est un type de haut-parleur.
 Le Médium est un opéra de Gian Carlo Menotti créé le .
 Medium est un album de Banco de Gaia sorti en 1991.

Télévision 
 Médium est une série télévisée américaine.

Autres 
 Medium est une plateforme de blogs créée en .

Notes et références